Richard Soumah (Créteil, 6 de outubro de 1986) é um futebolista profissional francês. Atacante, milita no Stade Brestois 29.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da França
Futebolistas do Stade Brestois 29
Futebolistas do En Avant de Guingamp